iPhone OS 1 (обычно называют iOS 1) — это первая версия основного выпуска iOS, мобильной операционной системы. iPhone OS 1.1.5 является последней версией в линейке iPhone OS 1. Эта версия iOS была первой системой, которая содержала функции сенсорной, мобильной операционной системы. Официальное название не было дано в первом выпуске. В маркетинговой литературе Apple просто говорится, что на iPhone установлена версия операционной системы Apple для настольных компьютеров, macOS, известная тогда как Mac OS X. 6 марта 2008 года, с выпуском комплекта разработки программного обеспечения для iPhone (iPhone SDK), Apple назвала её «iPhone OS» (позже Apple переименовал её в «iOS» 7 июня 2010 года на презентации iPhone 4). Ей на смену пришла iPhone OS 2 через год, 11 июля 2008 года.

Обновление iPhone OS 1.1.3 обошлось пользователям iPod Touch 19,95 доллара США.

Приложения 
Сторонние приложения не были доступны на момент выпуска iPhone. Начиная с iPhone OS 2 сторонние приложения можно было устанавливать из App Store.
 iTunes
 Календарь
 Text
 Фото
 Камера
 YouTube
 Stocks
 Карта
 Погода
 Часы
 Калькулятор
 Заметки
 Настройки

Поддерживаемые устройства 
 iPhone (1 поколение)
 iPod Touch (1 поколение)

История

Введение и первоначальный выпуск 
iPhone OS 1 была представлена ​​на Macworld Conference and Expo Стивом Джобсом 9 января 2007 года вместе с оригинальным iPhone. В то время Джобс только сказал, что на iPhone работает «OS X». iPhone OS 1.0 была выпущена вместе с iPhone 29 июня 2007 года.

Обновления

Примечания

Ссылки 
 

Операционные системы, разработанные в 2007 году